Кача — річка, Крим.
 Кача — річка, Польща.
 Кача — річка, Росія.
 Кача — селище міського типу, Севастопольська міськрада, Нахімовський район.
 Кача — село, остан Ґілян, Іран.

Див. також 
 Плине кача
 Качка